Challenge Cup 2018-2019 – torneo di pallavolo femminile
 Challenge Cup 2018-2019 – torneo di pallavolo maschile